Unter 200. Division werden folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division verstanden:

  200. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  200. Schützendivision (Sowjetunion), aufgestellt 1941, vernichtet 1941 bei Kiew, 1943 erneut aus der 15. Luftlandedivision aufgestellt 
   200. Division (Republik China), 1938 als erste chinesische mechanisierte bzw. Panzerdivision aufgestellt, kämpfte im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und im Pazifikkrieg

Liste militärischer Divisionen nach Nummern